Тадеуш Томашевский:
 Томашевский, Тадеуш (1881—1950) — польский государственный и политический деятель, премьер-министр правительства Польши в изгнании в 1949—1950 годах.
 Томашевский, Тадеуш (1910—2000) — польский ученый-психолог.